JX peut faire référence à :
 Jx, un digramme de l'alphabet latin,
 Lexus JX, une automobile de Lexus attendue en 2008,
 Roland JX-3P, un synthétiseur analogique programmable,
 JX, un système d'exploitation à micronoyau implémenté en Java,

Voir aussi
 J10